Sexbox steht für:
 Sexbox (Lied), Single von La Toya Jackson
Sex-Box steht für:
 Sex-Box, eine Kiste mit Unterrichtsmaterialien in Basel, Schweiz

Siehe auch:
 Verrichtungsbox, Ort zum Ausüben von Prostitution